Загорци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Загорци — село в Бургасской области.
 Загорци — село в Добричской области.
 Загорци — село в Сливенской области.

Македония 
 Загорци — село в общине Конче.